Тридцать шестой чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 26 сентября 1981 года по 14 мая 1982 года. Победителем шестой раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
По сравнению с предыдущим сезоном в порядок проведения турнира было внесено несколько изменений.
 Звание чемпиона на втором этапе оспаривали четыре команды вместо шести.
 В переходном турнире между высшей и первой лигами участвовали по четыре команды от каждой. Обменивались местами в лигах только последняя и первая команды. 
 Переходной турнир между первой и второй лигами был отменён. Вместо этого в первой лиге последние команды проводили дополнительный турнир для определения трёх последних команд, а во второй, для их замены, впервые был введён межзональный турнир, определявший три лучшие команды лиги. Также впервые был введён межзональный турнир для определения последней команды.
 Впервые, с момента возрождения класса «Б» (с сезона 65/66), в класс «А» из него переходила только одна команда.

Класс «А». Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 10 лучших команд прошлого сезона и две лучшие команды первой лиги. После предварительного этапа первая четвёрка команд продолжала разыгрывать медали, последняя вела борьбу за право остаться в высшей лиге, остальные четыре команды разыгрывали места с 5 по 8.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 26 сентября по 22 марта. В отличие от прошлого сезона, предварительный этап не определил сразу медалистов и аутсайдеров – на золотые медали претендовали 2 команды, занять последнее место имели шансы сразу четыре команды.

Финальные игры

За 1-4 места 
Матчи прошли с 6 по 14 мая. Места проведения игр определялись жребием, в результате одна игра прошла в Горьком, остальные в Москве.
Разгромив в первом туре своего единственного конкурента, ЦСКА для чемпионства нужно было набрать одно очко, что он и сделал в следующей игре.

За 5-8 места 
Матчи прошли с 13 апреля по 8 мая. Команды провели четырёхкруговой разъездной турнир с учётом всех ранее набранных очков, по итогам которого изменений в турнирной таблице не произошло.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Сергей Макаров (ЦСКА) – 75 очков (32+43)
Александр Кожевников («Спартак» Москва) – 71 очко (43+28)
Владимир Крутов (ЦСКА) – 66 очков (37+29)
Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 63 очка (39+24)
Виктор Шалимов («Спартак» Москва) – 59 очков (27+32) 
Игорь Ларионов (ЦСКА) – 53 очка (31+22)
Сергей Капустин («Спартак» Москва) – 52 очка (30+22) 
Виктор Тюменев («Спартак» Москва) – 50 очков (21+29) 
Александр Орлов («Спартак» Москва) – 50 очков (11+39) 
Валерий Белоусов («Трактор» Челябинск) – 48 очков (21+27)

Лучшие снайперы 
Александр Кожевников («Спартак» Москва) – 43 шайбы
Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 39 шайб 
Владимир Крутов (ЦСКА) – 37 шайб
Сергей Макаров (ЦСКА) – 32 шайбы
Игорь Ларионов (ЦСКА) – 31 шайба
Сергей Капустин («Спартак» Москва) – 30 шайб 
Николай Дроздецкий (ЦСКА) – 28 шайб
Виктор Шалимов («Спартак» Москва) – 27 шайб 
Игорь Орлов («Спартак» Москва) – 23 шайбы 
Александр Скворцов («Торпедо» Горький) – 22 шайбы
Михаил Варнаков («Торпедо» Горький) – 22 шайбы

Лидеры по штрафным минутам 
Вячеслав Лавров (СКА Ленинград) – 86 минут
Александр Менченков («Сокол» Киев) – 76 минут
Сергей Жуков (СКА Ленинград) – 74 минуты
Владимир Дурдин («Динамо» Рига) – 72 минуты
Фёдор Канарейкин («Крылья Советов» Москва) – 70 минут
Владимир Крикунов («Динамо» Рига) – 66 минут 
Виктор Тюменев («Спартак» Москва) – 64 минуты
Василий Спиридонов («Крылья Советов» Москва) – 63 минуты
Михаил Шубинов («Кристалл» Саратов) – 62 минуты
Сергей Тыжных («Ижсталь» Ижевск) – 62 минуты

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

10 лучших арбитров сезона 
 А.Галиахметов (Свердловск)
 Г.Григорьев (Киев)
 В.Домбровский (Челябинск)
 А.Захаров (Москва)
 Ю.Карандин (Новосибирск)
 В.Козин (Москва)
 Н.Морозов (Москва)
 В.Осипчук (Киев)
 Н.Резников (Москва)
 А.Федотов (Горький)

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешли Владимир Зубков («Спартак») и Игорь Ларионов («Химик»)
 В московское «Динамо» перешёл Юрий Вожаков («Торпедо»)

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матче «Динамо» Москва - «Кристалл» – 13-1, и матчах ЦСКА - «Трактор» и 
«Спартак» - «Крылья Советов» – 12-1. 
Самыми результативными стали матчи «Крылья Советов» - «Кристалл» – 12-5, и «Ижсталь» - «Химик» – 8-9. 
Наименее результативным стал матч «Сокол» - «Кристалл» – 1-0.

Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Матчи прошли с 3 апреля по 8 мая. Команды провели четырёхкруговой разъездной турнир с учётом всех ранее набранных очков. Хотя среди команд высшей лиги все четыре участника претендовали на вылет, «Кристалл» так и остался на последнем месте. СК им. Салавата Юлаева, отставая от «Сибири» на два очка, на втором этапе набрал в два раза больше очков чем конкуренты, и завоевал единственную путёвку в высший дивизион.

Класс «А». Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением двух первых и двух последних команд, перешедших соответственно в высшую и вторую лиги, две команды вылетевшие из высшей лиги и две лучшие команды второй лиги.
После предварительного этапа первая четвёрка команд играла за выход в высшую лигу, последние шесть команд вели борьбу за право остаться в первой лиге, остальные шесть участников играли за 5-10 места.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 27 сентября по 29 марта.

Лучший бомбардир – Рамиль Юлдашев (СК им. Салавата Юлаева Уфа) - 60 шайб.

Финальные игры

За 5-10 места 
Матчи прошли с 17 по 23 апреля в Череповце. Команды провели двухкруговой турнир с учётом всех ранее набранных очков, по итогам которого изменений в турнирной таблице не произошло.

За 11-16 места 
Команды провели двухкруговой разъездной турнир с учётом всех ранее набранных очков. «Локомотив», единственный, кто на практике мог избежать вылета, не смог этого сделать.

Класс «А». Вторая лига 
Количество участников было увеличено с 32 до 34 команд, впервые разделённых на три зоны. К участию были допущены команды прошедшего сезона, кроме перешедших в первую лигу победителей зон, два аутсайдера первой лиги, и две лучшие команды класса «Б». Вместо горьковского «Полёта» играл архангельский «Спартак». 
Впервые соревнования в лиге были проведены в два этапа – предварительные игры в зонах и турниры лучших и худших команд зон.

Предварительный этап 
Игры прошли в 3 зонах в 4 круга. По две лучшие команды зон выходили в финал, худшие команды играли за право остаться во второй лиге.

Западная зона

Центральная зона

Восточная зона

Финальные игры

За выход в первую лигу 
Команды провели двухкруговой разъездной турнир. Убедительную победу одержало харьковское «Динамо», в своей зоне занявшее только второе место. Остальные путёвки в первую лигу завоевали победители западной и восточной зон.

За право остаться во второй лиге 
Матчи прошли с 5 по 10 апреля в Уфе. Архангельский «Спартак», заняв последнее место, должен был покинуть класс «А», но, в связи расформированием класса «Б», остался во второй лиге.

Класс «Б»

Предварительный этап 
Игры прошли в 5 зонах в 4 круга. Лучшие команды выходили в финал.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона

Финал 
Матчи прошли с 12 по 17 марта в Томске.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Александр Мартынов («Россия»)
 Лучший защитник – Александр Федосов («Строитель»)
 Лучший нападающий – Вячеслав Деткин («Буревестник»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1981-82 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1980/1981 - 1984/1985. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1980/1981 - 1984/1985. Справочник. Москва. 2015.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1981—1982
 http://www.hockeystars.ru/art1982.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1981 год в хоккее
1982 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1982 году
Чемпионаты СССР в 1981 году